

Persone
 Alberto Bovone – cardinale e arcivescovo italiano
 Domenico Bovone – antifascista italiano
 Enrico Bovone – cestista italiano

Altro 
 Bovone – variante del nome proprio maschile Bovo